Paar bezeichnet
 eine Zweiergruppe, siehe Zahlwort
 zwei verheiratete oder eng zusammengehörige Personen, auch Pärchen, siehe Partnerschaft
 bei Tieren zwei Geschlechtspartner, siehe Paarbildung (Biologie)
 die Paarung in Gesellschaftstanz (Dame und Herr), siehe Paartanz
 in der Mathematik zwei in Beziehung stehende Objekte, siehe geordnetes Paar
 eine Hand bei einem Kartenspiel, z. B. Hand (Poker) #Ein Paar
 eine Formation von zwei Flugzeugen bei der Nationalen Volksarmee  
 ein türkisches Stückmaß, siehe Paar (Einheit)

paar
 ein paar, „einige wenige“, ein unbestimmtes Zahlwort, siehe Paukal

Paar ist Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Paar (Friedberg), Pfarrdorf der Stadt Friedberg im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Paar (Kühbach), Kirchdorf in der Gemarkung Haslangkreit von Markt Kühbach im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Paar (Gemeinde Vorau), Siedlungsplatz von Markt Vorau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Gewässer:
 Paar (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Vohburg an der Donau, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Kleine Paar, rechter Zufluss der Friedberger Ach bei Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

Paar ist der Familienname folgender Personen:
 ein österreichisches Adelsgeschlecht, siehe Paar (Adelsgeschlecht)
 das Adelsgeschlecht an der Paar, siehe Kloster Kühbach
 das Adelsgeschlechtes Riederer von Paar

 Alois von Paar (1840–1909), österreichischer Feldmarschallleutnant 
 Christof Paar (* 1963), deutscher Kryptograf 
 Eduard von Paar (1837–1919), österreichischer Feldmarschallleutnant 
 Ernst Paar (1906–1986), österreichischer Maler und Grafiker
 Eva M. Paar (* 1977), österreichische Malerin
 Gisbert Paar (* 1948), deutscher Politiker
 Hans Henning Paar (* 1966), deutscher Tänzer
 Hermann Paar (Graphiker) (1838–1899), österreichischer Graphiker
 Hermann Paar (* 1954), deutscher Basketballtrainer
 Hildegard Klepper-Paar (* 1932), deutsche Grafikerin
 Ilse Paar (1940–1980), österreichische Provinzialrömische Archäologin
 Jack Paar (1918–2004), US-amerikanischer Moderator
 Johann Baptist von Paar (16. Jahrhundert), österreichischer Postmeister
 Johann Christoph von Paar († 1636), österreichischer kaiserlicher Rat
 Josef Paar (1913–1997), deutscher Ringer

 Laura-Ioana Paar (* 1988), rumänische Tennisspielerin
 Ludwig von Paar (1817–1893), österreichischer Diplomat und Kunstsammler
 Margit Dengler-Paar, deutsche Rennrodlerin
 Mathilde Paar (1849–1889), deutsche Schriftstellerin
 Tanja Paar (* 1970), österreichische Journalistin und Schriftstellerin

Paar, weitere Eigennamen:
 ein Film von Goutam Ghose aus dem Jahr 1984

Siehe auch:
 Paarung
 Paarbildung
 Pahr
 Par